Адвокат дьявола:

 Адвокат дьявола — неофициальное название одной из должностей института канонизации и беатификации католической церкви, а также пошедший от этого фразеологизм.
 «Адвокат дьявола» — мистическая драма Тейлора Хэкфорда по одноимённому роману Эндрю Найдермана.